

Toponymie 

 Mezzogiorno, l'ensemble des régions péninsulaire et insulaire qui correspondent au sud de l'Italie.

Cinéma 

 Vittorio Mezzogiorno (1941-1994) : acteur italien, père de Giovanna Mezzogiorno
 Giovanna Mezzogiorno (née en 1974) : actrice italienne, fille de Vittorio Mezzogiorno